Синя́вино, может означать:
 Синявино — посёлок городского типа в Кировском районе Ленинградской области.
 Синявино — посёлок в Янтарном городском округе Калининградской области.
 Синявино — населённый пункт в Плавском районе Тульской области.
 Синявино — деревня в Медынском районе Калужской области.

См. также 
 Синявин
 Синявинская улица